Nueva Esparta peut faire référence à :
 L'État de Nueva Esparta au Venezuela ;
 Nueva Esparta, une commune du Département de La Unión, au Salvador.